Adolf Giesen ist der Name folgender Personen:

* Adolf Giesen (Schriftsteller) (1902–1945), deutscher Schriftsteller
 Adolf Giesen (Physiker) (* 1946), deutscher Physiker